Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier I, se dispute du 5 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Natasha Zvereva.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Martina Hingis. En finale, elle dispose aisément de sa dauphine et tenante du titre, Lindsay Davenport. La Suissesse enregistre là son unique succès dans cette compétition.

Blessée, Steffi Graf abandonne en demi face à Davenport. Elle ne reprendra la compétition qu'en juin, sur le gazon de Birmingham.

Comme l'année précédente, Lindsay Davenport et Natasha Zvereva, têtes de série numéro un, remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 1998)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Indian Wells
Sport en Californie en 1998
Tennis aux États-Unis en 1998
Tennis en mars 1998